Хамзат Шамсадович Яндарбиев () — чеченский писатель, поэт, учёный, политический и общественный деятель, член Союзов писателей Чечни и России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры отечественной и мировой литературы Чеченского государственного университета, Почётный гражданин Чеченской Республики.

Биография 

В годы депортации учился в школе № 14 Лениногорска Восточно-Казахстанской области. В 6-м классе скопил денег и подписался на чеченскую газету «Къинхьегаман байракх» («Знамя труда»), в которой публиковались произведения известных чеченских писателей и поэтов Халида Ошаева, Саидбея Арсанова, Магомета Мамакаева, Магомед-Салаха Гадаева, Абдулы Хамидова, Нурдина Музаева, Магомеда Сулаева, Хасмагомеда Эдилова, Раисы Ахматовой.

Начал пробовать себя в литературе ещё в студенческие годы. В 1963 году было опубликовано его первое произведение.

В 1964 году окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского педагогического института. После завершения учёбы был учителем в школе, работал в музее-заповеднике, в институте усовершенствования учителей, пединституте, университете. Учился в аспирантуре научно-исследовательского института национальных школ Министерства образования России. В 1990 году защитил диссертацию.

С конца 1970-х годов стал активно выступать в республиканской прессе со статьями на актуальные темы по общественной жизни республики, истории чеченского народа, сохранении культурного наследия. Некоторые из его статей обсуждались на заседаниях Грозненского горсовета и по ним принимались соответствующие решения.

Политическая деятельность 
В 1991 году был избран в парламент Чеченской Республики. Работал в Комитете по науке, культуре и образованию. В 1993 году возглавил парламентский Комитет по иностранным делам, в октябре 1994 года стал заместителем председателя парламента. На него неоднократно совершались покушения, но он никогда не пользовался охраной.

Неоднократно встречался с парламентариями Грузии, Армении, Азербайджана, стран Балтии, выступал с осуждением войны на выездных парламентских слушаниях Госдумы России в июне 1996 года, защищал интересы чеченского народа на международных конференциях.

Проекты 
Много лет по собственной инициативе работал над проектом транскавказской автомобильной дороги, которая соединила бы Чечню с Грузией. Дважды пешком прошёл по предполагаемому маршруту будущей трассы. Дорога была закончена в 1999 году.

В 1990-е годы он предлагал построить завод технического стекла на базе сохранившихся к тому времени производственных мощностей, который использовал бы местное сырьё. Реализация проекта могла бы заметно улучшить экономическое положение республики.

Вместе с тогдашним президентом Академии наук Чечни Хамзатом Ибрагимовым планировал создать совместную арабско-чеченскую Академию наук, финансируемую богатыми арабскими странами. Начавшиеся военные действия сорвали реализацию этих планов.

Награды 
В 1993 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Чеченской Республики».

Библиография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Чеченского педагогического университета
Члены Союза писателей Чечни
Члены Союза писателей России
Политики Чечни
Преподаватели Чеченского государственного университета
Кандидаты педагогических наук